«What I’ve Done» ()— песня американской группы Linkin Park и первый сингл из их третьего студийного альбома Minutes to Midnight. 1 апреля 2007 года песня была выпущена на радио, CD стал доступен 30 апреля. Она также служит главной темой научно-фантастического фильма «Трансформеры» 2007 года, а также появляется в альбоме Transformers: The Album (2007).

13 ноября 2008 года RIAA присудил этому синглу мультиплатиновый статус.

На официальном YouTube-канале группы видеоклип имеет на данный момент более 550 миллионов просмотров.

Список композиций

Чарты

Годовые чарты

Сертификация

Саундтрек 
Эта песня — саундтрек к титрам в фильме «Трансформеры».

Примечания

Ссылки 
 Официальный видеоклип на YouTube

Синглы 2007 года
Песни по алфавиту
Песни 2007 года
Синглы Linkin Park
Песни на английском языке
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart